Emmanuelle Javaux (1967-), biologiste belge.
 Ginette Javaux (1925-2005), peintre belge
 Henri Javaux (1892-1976), céramiste belge
 Jean-Michel Javaux (1967- ), homme politique belge
 Marcel Javaux  (1956- ), ancien arbitre belge de football
 Pierre Javaux, producteur et cinéaste français